George Hickenlooper (1963-2010), réalisateur américain
 John Hickenlooper (né en 1952), homme d'affaires et homme politique américain
 Lucy Mary Agnes Hickenlooper (1880-1948), pianiste américaine connue sous le pseudonyme de Olga Samaroff